

Patronyme 

 Maurice Goudard (1881-1948), ingénieur français, cofondateur de l'entreprise Solex ;
 Louis Goudard (1920-2005), résistant français ;
 Jean-Michel Goudard (1939-2020), publicitaire français ; 
 Philippe Goudard (1952-), artiste, médecin et professeur des universités français ;
 Alain Goudard (1958-), chef de chœur français.

Autres 

 Hôtel Goudard-Ruelle situé à Aubenas en France.